Frangepán Katalin (XVI. század), Frangepán János cetini gróf lánya, Perényi Gábor kamarásmester felesége
 Frangepán Katalin (1525 körül –1561), Frangepán Ferdinánd (Count de Veglia) lánya, Zrínyi Miklós szigetvári hős felesége 
 Frangepán Anna Katalin (1625–1673), Frangepán Farkas lánya, Zrínyi Péter felesége, Zrinyi Ilona anyja